Спонда може да се отнася до:
 Спонда – митологична фигура
 Спонда – спътник на Юпитер